Владимир Викторович Петров:
 Петров, Владимир Викторович (1923—2007) — советский и российский театральный режиссёр и педагог, профессор.
 Петров, Владимир Викторович (род. 1983) — российский хоккеист.
 Петров, Владимир Викторович (род. 1932) — советский рулевой в академической гребле, призёр Олимпийских игр 1956 года.